Dinesen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Wilhelm Dinesen (1807–1876), dänischer Gutsbesitzer, Offizier und Schriftsteller
 Jakob Dinesen (* 1968), dänischer Jazzsaxophonist
 Isak Dinesen (1885–1962), Pseudonym von Karen Christence von Blixen-Finecke, dänische Schriftstellerin
 Mille Dinesen (* 1974), dänische Schauspielerin
 Robert Dinesen (1874–1972), dänischer Schauspieler und Regisseur
 Thomas Dinesen (1892–1979), dänischer Offizier und Autor
 Wilhelm Dinesen (1845–1895), dänischer Offizier und Schriftsteller